Ел Макавите има више значења:

 Ел Макавите (Азоју), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Макавите (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Макавите (Санта Марија Зокитлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику